Geografia
 Motel, un afluent del riu Schilde a Mecklenburg
 Motel, un afluent del riu Warnow a Mecklenburg

Turisme
 Motel, un allotjament de carretera